Babbs Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Babbs Island (West Virginia)
 Babbs Island (Wisconsin)